Ринезухії (Rhinesuchidae) — родина викопних земноводних вимерлого ряду Темноспондили (Temnospondyli). Скам'янілості представників родини знайдені у Південній Африці (ПАР, Малаві). Родина існувала у кінці пермського періоду та на початку тріасового періоду.

Опис 
Це були великі земноводні (2-4 м завдовжки) з масивною головою. Очі малі та звернені угору, посаджені у задній частині голові. Вважається, що це були водні тварини, що полювали на рибу та тварин, лежачи нерухомо під водою.

Роди 
 Broomistega
 Laccosaurus
 Muchocephalus
 Rhineceps
 Rhinesuchoides
 Rhinesuchus
 Uranocentrodon

Посилання 
 Rhinesuchidae at Palaeos.

Стереоспондили
†